Лос Алгодонес има више значења:

 Лос Алгодонес (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Алгодонес (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Алгодонес (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Алгодонес (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Алгодонес (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Алгодонес (Сантијаго Папаскијаро), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Алгодонес (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Алгодонес (Баиа де Бандерас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лос Алгодонес (Кармен), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Алгодонес (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лос Алгодонес (Аоме), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Алгодонес (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Алгодонес (Чоис), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Алгодонес (Росарио, Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Алгодонес (Наволато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Алгодонес (Аламос), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Алгодонес (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Алгодонес (Росарио, Сонора), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Алгодонес (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Алгодонес (Касас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Алгодонес (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику